Niederhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Niederhammer (* 1940), österreichischer Skisportler
 Josef Niederhammer (* 1954), österreichischer Kontrabassist